Повіт Хіроо
 Хіроо (Хоккайдо)